Ascaso puede referirse a:

Poblaciones 
Ascaso, pueblo español en la provincia de Huesca.

Personas 
Domingo Ascaso, anarquista español, asesinado en Barcelona en mayo de 1937.
Francisco Ascaso, anarquista español, fallecido el 20 de julio de 1936 durante el asalto al cuartel de las Atarazanas de Barcelona.
Joaquín Ascaso, anarcosindicalista español, primo de los hermanos Ascaso (Francisco y Domingo).

Otros 
Columna Ascaso, columna militar anarquista organizada en 1936.
Teatro Ascaso, teatro de Madrid.